Gonzales (Califórnia)
Gonzales (Luisiana)
Gonzales (Texas)
15628 Gonzales

Desambiguações de topônimos